Prasat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 153.638 de locuitori și o suprafață de 908,386 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 247 de sate (muban).

Amphoe în provincia Surin